Cobalt steht für:

 Cobalt, chemisches Element
 Cobalt (Magazin), japanisches Mädchenliteraturmagazin des Shūeisha-Verlages
 Cobalt (Band), US-amerikanische Black-Metal-Band
 Chevrolet Cobalt, Automobil des amerikanischen Herstellers Chevrolet
 Kobaltkanone, radioonkologisches Bestrahlungsgerät
 Cobalt, Version des Betriebssystems Palm OS
 Cobalt, Biermischgetränk der Brauerei Schwelm
 Sun Cobalt, Serverbetriebssystem von SUN, siehe BlueQuartz
 Cobalt Networks, früherer Hersteller Linux-basierter Kleinserver
 Cobalt Air, zyprische Fluggesellschaft

Cobalt ist der Name folgender Orte:
 Cobalt (Idaho), US-amerikanische Stadt
 Cobalt (Missouri), US-amerikanische Stadt
 Cobalt (Ontario), kanadische Stadt

Kobalt ist der Familienname folgender Personen:
 Owsky Kobalt (1937–2019), Schweizer Bildhauerin, Konzeptkünstlerin und Kunstpädagogin

Siehe auch:
 Cobalto